Jens Bäumer (Münster, 1978. augusztus 9. –) német labdarúgó, 2014 óta az észak-amerikai negyedosztályú RVA FC középpályása.

Jegyzetek 

1978-ban született személyek
Német labdarúgók
A Karlsruher SC labdarúgói
A Karlsruher SC II labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Rot Weiss Ahlen labdarúgói
Az SC Preußen Münster labdarúgói
Münsteriek
Élő személyek